Observer (стилизованное >observer_) — компьютерная игра в жанре психологического хоррора, разработанная Bloober Team и изданная Aspyr 15 августа 2017 года для Windows, macOS, Linux, PlayStation 4 и Xbox One.

В апреле 2020 года был анонсирован ремейк игры под названием Observer System Redux для игровых приставок нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

Игровой процесс

Сюжет

Сеттинг 
В середине XXI века мир был поражён эпидемией нанофага — «цифровой чумой», в результате которой тысячи людей погибли, а оставшиеся в живых развязали кровопролитную войну. Победителем из неё вышла мегакорпорация «Хирон», провозгласившая Пятую Польскую Республику и установившая над ней тотальный контроль. Множество людей после войны стали зависимы от наркотиков и виртуальной реальности — их высылали в гетто, где люди живут в нищете в ужасных условиях. Было организовано полицейское подразделение Наблюдателей (), способных вести нейродопросы через подключение к экзокортексу людей.

Процесс 
Действие игры происходит в Кракове в 2084 году. Детективу-Наблюдателю Даниэлю Лазарски звонит его сын Адам, которого отец считал пропавшим без вести. Отследив, откуда был совершён звонок, Даниэль обнаруживает, что Адам звонил из многоквартирного дома в гетто класса C. В квартире Адама он обнаружил обезглавленное тело. Сканирование оставшегося целым имплантата ComPass показывает, что убитому звонил некто «Х. Н.» В этот момент весь дом закрывается на карантин, все выходы заблокированы. Ознакомившись с реестром жильцов, он понимает, что инициалы принадлежат Хелен Новак из квартиры 104. В этой квартире Даниэль обнаружил умирающего от тяжёлых травм мужчину по имени Амир и взломал его мозг для нахождения улик. В воспоминаниях фигурирует тату-салон, расположенный во внутреннем дворе дома.

В пустующем салоне Даниэль аналогично находит мёртвую Хелен. Взломав её мозг, он узнаёт, что Хелен работала на Адама, доставляя ему конфиденциальную информацию из «Хирона». Он идёт на поиски Джека Карнаса — владельца тату-салона, проживающего в квартире 210. Джек тоже мёртв, и по следу крови убийцы, найденной на месте преступления, Даниэль забирается на чердак, где попадает в засаду маньяка, но оба они падают вниз. Даниэль теряет сознание. Придя в себя, он обнаруживает, что убийца тоже мёртв — тот упал в провода высокого напряжения — и взламывает его мозг. Узнав путь к логову убийцы, он идёт туда и находит голову Адама. Обезумевший от ужаса Даниэль принимает входящий вызов от кого-то, кто называет себя Адамом и просит не взламывать мозг сына. Адам призывает отца прийти в место под названием «Святилище» — заброшенный салон виртуальной реальности.

Войдя в одну из VR-капсул, Даниэль встречает сына в виртуальной реальности и узнаёт, что Адам оцифровал своё сознание, чтобы защитить себя от преследований «Хирона». Однако корпорация запустила в дом штамм нанофага, чтобы уничтожить Адама — это и вызвало блокировку на карантин. Адам просит отца вручную отключить источник сигнала, что вызвал блокировку, чтобы карантин был отменён и Адам мог уйти из локальной сети дома. Даниэль выполняет просьбу сына, и тот снова связывается с ним. Адам признаётся, что на самом деле копировал своё сознание и «настоящий» Адам хотел избавиться от копии, запустив вирус. За это «новый» Адам убил его руками маньяка. Адам просит отца предоставить ему убежище в своём сознании, так как разум Наблюдателей защищён от нападок извне, что защитило бы Адама от преследования «Хирона». Если Даниэль отказывается, Адам делает это насильно, заточая отца в теле робота-уборщика. Даниэль совершает то же самое с консьержем, который подключился к роботу, чтобы починить его, и убивает Адама в своём обличии, погибая сам от пуль прибывшей полиции.

Разработка и выпуск 
Разработка велась на базе игрового движка Unreal Engine 4. Начало было положено с возникновения концепта антиутопического общества, содержащего многочисленные отсылки к восточно-европейской культуре и архитектуре 80-х и 90-х годов XX века. Постоянно меняющийся дизайн уровней в хакерских эпизодах использует эффекты артефакта сжатия. Создателем саундтрека выступил композитор Аркадиуш Рейковски В июле 2017 года было объявлено об участии в проекте Рутгера Хауэра, исполнившего главную роль.

Observer была представлена в июне 2016 года на Electronic Entertainment Expo 2016. Выпуск состоялся 15 августа 2017 года на игровых платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Отзывы и критика 

Игра получила в основном положительные отклики. Рейтинг Metacritic для ПК составил 79, для PS4 — 77, Xbox — 86 баллов из 100 возможных.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры, разработанные Bloober Team
Компьютерные игры, разработанные в Польше
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры-антиутопии
Компьютерные игры в жанре киберпанк
Компьютерные игры в жанре хоррор
Научно-фантастические компьютерные игры
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Linux
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox Series X/S
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры о хакерах
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Массовая слежка в культуре